Аполлодор () — древнегреческое имя, букв. «дар Аполлона»

 Аполлодор — архонт Афин с 430 по 429 гг. до н. э.
 Аполлодор (V в. до н. э.) — древнегреческий художник.
 Аполлодор из Амфиполя — приближённый Александра Македонского.
 Аполлодор — афинский военачальник IV века до н. э. на службе у персидских сатрапов.
 Аполлодор — селевскидский сатрап Сузианы в III веке до н. э.
 Аполлодор Афинский — древнегреческий грамматик.
 Аполлодор Ахарнский — сын финансиста IV в. до н. э. Пасиона, упоминается во многих речах Демосфена.
 Аполлодор Дамасский — архитектор эпохи расцвета Римской империи, казнён Адрианом.
 Аполлодор Кизикский — философ, последователь Демокрита.
 Аполлодор Пергамский — ритор I в. до н. э.
 Аполлодор Селевкийский — философ-стоик II в. до н. э.
 Аполлодор Сицилийский — сожитель Клеопатры.
 Аполлодор Фалерский — последователь Сократа, рассказчик диалога, описанного в произведении Платона «Пир».
 Аполлодор (эпикуреец) — автор «Жизни Эпикура», известного в древней Греции, но ныне утраченного литературного произведения.
 Аполлодор (медик) — александрийский медик конца IV века до н. э.
 Аполлодор (бегун).
 Псевдо-Аполлодор — автор «Мифологической библиотеки».
 Аполлодор из Артемиты — автор «Парфики».

Примечания 

Греческие имена